

Patronyme 

 Barbara Garrick (née en 1965), actrice américaine ;
 David Garrick (1717-1779), acteur et dramaturge britannique ;
 Edgar Garrick (1906-1957), acteur soviétique ;
 Jack Garrick (19281-2018), ichtyologue néo-zélandais ;
 John Garrick (1902-1966), acteur britannique ;
 Madeleine Garrick (née en 1992), joueuse de basket-ball australienne ;
 Richard Garrick (1878-1962), acteur et réalisateur américain d'origine irlandaise.

Œuvres 

 Anslo Garrick, le titre d'un épisode en 2 parties de la première saison de la série policière américaine The Blacklist ;
 Le Grand Garrick, film américain réalisé par James Whale, sorti en 1937.

Autres 
 
 Jay Garrick, premier personnage à avoir incarné Flash, un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics ;
 Garrick Club, célèbre club de Londres fondé en 1831.